Союз правых сил:
 Союз правых сил (1999—2008) — политическая партия Российской федерации.
 Союз правых сил (фракция) — фракция в Государственной Думе России 3 созыва.
 Союз правых сил (общественная организация) — общественная организация в России.

См. также 
 СПС (значения)